

Acronimi 
 Livelli Essenziali di Assistenza nel Servizio Sanitario Nazionale in Italia

Cinema 
 Lea – film del 1916 diretto da Diana Karenne
 Lea – film del 1983 diretto da Wolfgang Spier
 Lea – film del 1996 diretto da Ivan Fíla
 Lea – film del 1981 diretto da Lorenzo Onorati
 Léa – film del 2011 diretto da Bruno Rolland

Geografia 

 Lea – parrocchia civile del Cheshire
 Lea – parrocchia civile del Lancashire
 Lea – parrocchia civile del Lincolnshire
 Lea – villaggio della parrocchia civile di Lea and Cleverton, Wiltshire
 Lea – fiume, chiamato anche Lee

Letteratura 
 Partitura d'addio (Lea) – romanzo di Pascal Mercier del 2008

Televisione 
 Lea – film per la televisione del 2015 diretto da Marco Tullio Giordana

Codici 
 LEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Exmouth, Learmouth (Western Australia), Australia

Musica 
 Lea – singolo dei Toto del 1987, dall'album Fahrenheit
 Lea – album di Lea Salonga del 1988

Onomastica 
 Lea – nome proprio di persona italiano femminile
 Lea – cognome provenienza Lingua inglese antica

Altro 
 Lea – cultivar di olivo delle Marche
 LEA – Livelli Essenziali di Assistenza, è un protocollo sanitario
 LEA – Sigla de L'Editrice dell'Automobile, casa editrice dell'Automobile Club d'Italia

Altri progetti